Хибрид (биология) – кръстоска между животни или растения.
 Хибрид (автомобил) – автомобил, който използва за задвижване едновременно електричество и енергия от двигател с вътрешно горене